Transportes La Perlita S.A.T. es una empresa de Colectivos que cubre parte del área oeste del Gran Buenos Aires, siendo la única empresa en brindar los recorridos municipales de los partidos de Moreno y General Rodríguez.

Historia
El 23 de octubre de 1963 un grupo de chóferes de una línea provincial que pasaba por los alrededores del partido de Moreno decidió unirse y crear Transportes La Perlita SRL. El primer recorrido se trazaba entre la Estación Moreno y el barrio La Perlita diminutivo del nombre de la hija del propietario de las tierras loteadas que dio origen al barrio y del que la empresa tomo nombre, obteniendo la concesión municipal (Línea) nº 6. Un año después la empresa fue sumando nuevos componentes o socios que la empezaron a expandir a medida que los barrios se urbanizaban.

En 1969, como parte del proceso de reordenamiento de concesiones, la línea 6 se desdobla en las líneas 501, de concesión municipal y 311, esta última de concesión provincial, ya que este ramal llegaba al Barrio Santa Brígida del entonces Partido de General Sarmiento (hoy Partido de San Miguel).

En 1970, instalan un playón y oficinas administrativas en el centro de la ciudad de Moreno. En esta década fueron expandiéndose por los barrios del denominado "Moreno Norte"
En la década del 80 mudan sus talleres y oficinas administrativas a Avenida Gaona 5902, a metros del cruce con la entonces Ruta Nacional 202.

Expansión
La crisis económica de 2001 puso en jaque a la empresa que debió tomar decisiones arriesgadas, como la de introducir minibuses. Un año después Toma los recorridos de la Empresa Mariano Moreno, los que algunos consideraron la eterna rival de La Perlita, haciendo que esta última finalmente ingrese al lado sur del partido. Esta empresa no logró sobreponerse a la crisis y cedió las líneas 288 (Estación Moreno-Estación Marcos Paz) y 503. Junto con las líneas, EMM cedió su playón del barrio Rififi a TLP, de mayores dimensiones que el playón de Gaona.

Un año paso y TLP se hizo con los recorridos de la Empresa Merlo Norte (Líneas 312, 329 y 505), otra empresa que no logró sobrevivir mucho tiempo tras la crisis, y que le dio la oportunidad a TLP de expandirse hacia el este, llegando hasta Ituzaingó con la línea 312. En ese mismo año cae un gigante del transporte urbano Transportes Automotor Lujan SA, afectuosamente conocida como La Lujanera, la cual en ese momento operaba las Líneas 52 y 422. TLP se hizo cargo del tramo de ambas entre las estaciones Moreno y General Rodríguez. En la práctica dicho ramal (conocido como ramal 35, y actual ramal 1 de la 422) se combinaba con el ramal 1 de la Línea 312 haciendo un recorrido Ituzaingó-General Rodríguez, cambiando el número de línea en la Estación Moreno.

Entre 2009 y 2011 la Municipalidad de Moreno revoca la licencia de circulación a las mutuales El Colmenar y Cooperativa Cuartel V por presentar unidades en deficientes condiciones. Dichas concesiones pasaron a TLP, la cual se convertiría en el monopolio del transporte barrial en el partido.

Finalmente en 2013, la vecina Municipalidad de General Rodríguez revoca la concesión de la línea 500 a Transportes El Nuevo Ceibo, disponiendo de un servicio de emergencia prestado por ex unidades de TLP, la cual obtiene la concesión de dicha línea.

Servicios
Líneas de concesión provincial
288 (Estación Moreno - Barrio Río Alegre de Merlo - Barrio Policial Río Alegre)
311 (Estación Moreno - Barrio Santa Brígida de San Miguel)
312 (Estación Moreno - Merlo Norte - Estación Ituzaingó)
329 (Estación Moreno - Estación San Antonio de Padua - Barrio Lago del Bosque de Merlo)
422 (Estación Moreno - Estación Gral. Rodríguez - Country Banco Provincia)

Líneas de concesión municipal

 500 (Partido de Gral. Rodríguez)
 501 (Partido de Moreno)

Imágenes

Incidentes

Referencias
La Perlita: La historia de un monopolio  
El recorrido que quiere agregar "La Perlita", pero generaría problemas a General Rodríguez en otra área

Empresas de Argentina
Empresas de colectivos de Argentina
Transporte en la provincia de Buenos Aires